Янче́вский (, ) — польская и белорусская фамилия. Известные носители:

 Янчевский, Виктор Осипович (1858 — ?) — адвокат, депутат Государственной думы I созыва от Минской губернии.
 Янчевский, Всеволод Вячеславович (род. 1976) — белорусский политический и общественный деятель.
 Янчевский, Вячеслав Иванович (род. 1948) — белорусский математик.
 Янчевский, Николай Николаевич (1875—1935) — генерал-хорунжий армии УНР.
 Янчевский, Станислав Михайлович (1937—2007) — бригадир комбайновой бригады РУП "ПО «Беларуськалий», Герой Социалистического Труда.
 Янчевский, Эдуард Франц (1846—1918) — ботаник.

Двойные фамилии 
 Глинка-Янчевский, Станислав Казимирович (1844—1921) — инженер-капитан, писатель, публицист, редактор и общественный деятель.